Part II – album di Brad Paisley del 2001
 Part II – album di Lil Jon del 2003
 Part II – singolo di Jay-Z del 2014